Дере́вня — русское название сельского населённого пункта с несколькими десятками домов жилой застройки. Также означает:

Населённые пункты 
 Деревня — деревня в Чашникском районе Витебской области Белоруссии.
 Деревня — село во Львовском районе Львовской области Украины.

Фильмы и сериалы 
 Деревня — вариант перевода названия американского кинофильма 2004 года «Таинственный лес».
 Деревня — фильм 1953 года Леопольда Линдберга.
 Деревня — фильм 1984 года Ричарда Пирса.
 Деревня — фильм 1995 года Амола Палекара.
 Деревня — фильм 2010 года Роберта Сигла.
 Деревня — короткометражный мультфильм Марка Бэйкера.
 Деревня — сериал 2013 года, режиссёр Антония Бёрда.
 Деревня — аниме-сериал 2013 года студии Silver Link.

Литература 
 «Деревня» (1819) — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Деревня» (1846) — повесть Д. В. Григоровича.
 «Деревня» (1910) — повесть И. А. Бунина.
 «Деревня» — газета, издававшаяся в Москве в 1884 году.

См. также 
 Деревни
 Новая Деревня
 Старая Деревня

Примечания